Fahr (tractormerk)
 Fahr (Volkach), onderdeel van de Duitse gemeente Volkach
 Klooster Fahr, klooster in Zwitserland